M3 (anciennement  puis ) était une chaîne de télévision musicale canadienne spécialisée de catégorie A appartenant à Bell Media et diffuse des vidéoclips, des émissions reliées à la musique, et des séries de la pop culture qui s'adresse à un public adulte. Elle est une version canadienne de VH1 et diffuse quelques-unes de leurs émissions. Elle a changé de vocation le  en reprenant la licence de Gusto TV.

Histoire 
 a déposé des demandes de licence en 1993 pour  et Musiquextra mais elles ont toutes été refusées lors de la décision à l'été 1994.

Après avoir réessayé en 1996 et obtenu sa licence auprès du CRTC ainsi que celle de son équivalent francophone MusiMax,  est entré en ondes le  et partageait les studios de  au 299 Queen Street West, mais est déménagée au  au mois de . Elle diffusait principalement des vidéoclips s'adressant à un public adulte. Au cours des années, des émissions de VH1 se sont ajoutés à la programmation.

CTVglobemedia a fait l'acquisition de la chaîne lors de son achat de CHUM Limited le .

Le ,  a été relancé sous un nouveau format et logo, et son nom a été écourté pour .

Bell Canada a fait l'acquisition de CTVglobemedia le  et a renommé la compagnie pour Bell Media.

 devient M3 le  et est lancé en haute définition. Les séries  et  passent de  à M3, et diffuse aussi les nouvelles séries ,  ainsi que des rediffusions de  et .

Programmation 
En général, la chaîne diffuse des vidéoclips durant les heures creuses de la journée ( à  en semaine), puis occupe la soirée par la première diffusion de séries américaines ainsi que des rediffusions.

Pour l'automne 2014, la chaîne fait l'acquisition de la série  (TV Land), puis  (TV Land) pour la mi-saison.

Logos

Références

Voir aussi 
 Gusto TV
 MTV (Canada)
 

Chaîne de télévision disparue au Canada
Chaîne de télévision musicale
Bell Média
Chaîne ou station de télévision fondée en 1998
Chaîne ou station de télévision disparue en 2016